Матусе́вич (, ) — фамилия польского происхождения.

Известные носители 
 Матусевич, Василий Александрович (1863—1923) — Георгиевский кавалер; капитан флота; 15 января 1907.
 
 Матусевич, Владислав Ануфриевич (1937—2019) — член союза писателей Москвы, редактор, журналист, фотограф.
 Матусевич, Дмитрий Феофанович (род. 1989) — белорусский государственный деятель.
 Матусевич, Евгений Сергеевич (род. 1932) — советский и российский физик.
 Матусевич, Иван Иванович (1884—1942) — один из руководителей минских подпольщиков во время Великой Отечественной войны.
 
 Матусевич, Климент Павлович — Георгиевский кавалер; майор; № 1702 (688); 9 марта 1806.
 Матусевич, Леонтий Прокопьевич (в монашестве: Леонтий; 1884—1942) — епископ Русской православной церкви, викарий Волынской епархии.
 Матусевич, Маргарита Ивановна (1885—1979) — лингвист.
 Матусевич, Наум Захарович (1921—2013) — ленинградский архитектор, художник, академик архитектуры.
 
 Матусевич, Эдуард Антонович (род. 1937) — советский конькобежец, чемпион Европы и СССР, рекордсмен мира, МСМК СССР.

Примечания

См. также